Wolves puede referirse a:

 Wolves (2015), canción de Kanye West.
 Wolves (2017), canción de Selena Gomez y Marshmello.
 Wolves (2017), álbum de Rise Against.
 Wolves (2017), álbum de Story of the Year.
 Wolverhampton Wanderers, club de fútbol inglés.
 Wolves (2017), Tarragona Club de Beisbol i Softbol